Car Throttle is een youtubekanaal uit Engeland dat zich voornamelijk op auto's richt. Het kanaal wordt beheerd door drie personen: Alex Kersten, Ethan Smale en Jack Joy. Ze uploaden regelmatig video's op Youtube. Ook hebben ze een podcast op onder andere Spotify waarin ze soms ook "bekende" gasten hebben, zoals bijvoorbeeld Colin Furze en Mike Brewer (presentator van onder andere Wheeler Dealers).

Car Throttle was van oorsprong onder andere een webwinkel voor auto-onderdelen. Alex Kersten is tot wat vaak wordt gedacht niet de eigenaar van Car Throttle.

Externe links 
 Link youtube
 Link Website "about"

Brits youtuber